Эль-Ваджх:

 Эль-Ваджх — город в Саудовской Аравии;
 Эль-Ваджх — аэропорт в одноимённом городе.